Ammi ferulaceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Ammi ferulaceum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
ferulaceum